Paul-Gerhardt-Schule oder Paul-Gerhardt-Gymnasium steht für folgende Schulen:

 Paul-Gerhardt-Schule (Hanau und Kahl), Privatschule in Hanau und Kahl am Main, Hessen
 Paul-Gerhardt-Schule Dassel, Gymnasium in Dassel, Niedersachsen
 Paul-Gerhardt-Gymnasium (Gräfenhainichen), in Sachsen-Anhalt
 Paul-Gerhardt-Gymnasium (Lübben), Gymnasium in Lübben (Spreewald), Brandenburg